Grabovo (Kroatië), een nederzetting nabij Vukovar in Kroatië
 Grabovo (Servië), een nederzetting nabij Beočin in Servië
 Grabovo (oblast Penza), een dorp in de oblast Penza in Rusland
 Grabovo (oblast Pskov), een dorp in de oblast Pskov in Rusland
 Hrabove (Donetsk), een dorp in het oblast Donetsk in Oekraïne, waarvan de Russische naam Grabovo luidt.

Zie ook 
 Grabowo (doorverwijspagina)